Stamntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stamntjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Stamntjärnen (Stuguns socken, Jämtland, 701610-148805), sjö i Ragunda kommun,  (6,31 ha)
Stamntjärnen (Stuguns socken, Jämtland, 701708-147842), sjö i Ragunda kommun,  (6,78 ha)

Se även
Stamnstjärnen, sjö i Älvdalens kommun,  (5,11 ha)
Stamtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn